Skogsskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mjöskäret och Skogsskäret, Korsholm, Österbotten, 
 Skogsskäret, Kimitoön, Åboland,

Sverige 

 Skogsskäret (del av en ö i Sverige, Norrbottens län), 
 Skogsskäret (ö i Sverige, Storstockholm),

Se även
Skogsskär (olika betydelser)
Skogskär
Skogsskären
Norra Skogsskäret
Södra Skogsskäret

Robotskapade Finlandförgreningar